Буквик може бити:

 Буквик (Брчко), насељено мјесто и мјесна заједница у дистрикту Брчко, БиХ
 Буквик Горњи, насељено мјесто у дистрикту Брчко, БиХ
 Буквик Доњи, насељено мјесто у дистрикту Брчко, БиХ
 Буквик (Чачинци), насељено мјесто у општини Чачинци, Република Хрватска